Baas puede corresponder a:

 Partido Baath Árabe Socialista
 Backend as a service (BaaS), también conocido como Mobile backend as a service (MBaaS).
 Blockchain as a Service (BaaS), también conocido como BCaaS.
 Baas B (1982), rapero.
 La abreviatura Baas se emplea para indicar a Pieter Baas como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.​